Косиорово — название населенных пунктов на Украине:

 Косиорово — с 1936 по 1938 г. название города Апостолово Днепропетровской области.
 Косиорово — с 1935 по 1938 г. название посёлка Станица Луганская в Луганской области.